Аппуле́и, или Апуле́и ( или Apuleia; мн. ч.  или ), — римский плебейский род (номен), известный с V века до н. э. вплоть до начала имперского периода. Первым известным представителем данного рода, вошедшим в сенат и сумевшим занять начальные ступени так называемого cursus honorum, был Луций Аппулей, народный трибун в 391 году до н. э. В свою очередь, первым из Аппулеев, избранный консулом, стал Квинт Аппулей Панса (в 300 году до н. э.). С течением времени данное семейство разделилось на три ветви: Аппулеи Пансы, Аппулеи Децианы и Аппулеи Сатурнины, причём только когномен Сатурнин сохранился от начала и до самого конца существования рода. Прозвище Дециан было перенято от усыновлённого члена плебейского рода Дециев.

Среди Аппулеев использовались следующие личные имена: Луций, Секст и Гай; кроме того, встречается также преномен Квинт. В свою очередь, имена Марк и Гней появились в роду лишь в I веке до н. э.

Известные представители 
 Луций Аппулей (ум. после 391 до н. э.), народный трибун в 391 году до н. э., обвинивший Марка Фурия Камилла в утаивании части добычи, полученной от вейев;
 Луций Аппулей (ум. после 156 до н. э.), в составе римского посольства направлен для изучения конфликта между Атталом и Прусием (156/155 год до н. э.). В современной историографии отождествляется с претором 166 года до н. э.;
 Аппулея (ум. после 77 до н. э.), жена Марка Эмилия Лепида;
 Аппулей (I в. до н. э.), проквестор при Луцие Марции Филиппе, проконсуле Сирии в 61—60 гг. до н. э.;
 Аппулей (I в. до н. э.), землеторговец (лат. wikt:praediator), дважды упоминается Цицероном в его письмах;
 Гай Аппулей, сын Гая, Таппон (I в. до н. э.), член коллегии понтификов, по одной из версий, в промежутке между 50 и 31 годом до н. э. Супруг некоей Сепстинии;
 Гай Аппулей, сын Марка, Таппон (I в. до н. э.), римский магистрат из Аквилеи, последовательно занимавший должности судьи по уголовным делам, квестора, народного трибуна, эдила и претора в неустановленное время. Вполне возможно, что приходился родственником предыдущему;
 Марк Аппулей (ум. после 43 до н. э.), квестор в 45, после наместник Азии в 44 гг. до н. э. Проскрибирован триумвирами, позже восстановлен в правах;
 Публий Аппулей (ум. после 43 до н. э.), квестор около 48 и промагистрат в Азии, плебейский трибун в 43 до н. э. Будучи проскрибирован, бежал с женой на Сицилию;
 Секст Аппулей () — консул 29 года до н. э.;
 Марк Аппулей () — консул Римской империи в 20 до н. э.;
 Секст Аппулей () — консул империи 14 года;
 Аппулей Цельс — врач из Центурипы (, совр. Чентурипе), наставник Валенсы и Скрибония Ларга;
 Аппулей () — древнеримский писатель, автор «Метаморфоз»;
 Луций Аппулей Барбар () — учёный-ботаник IV века.

Аппулеи Пансы 
 Квинт Аппулей Панса — консул Римской республики 300 года до н. э.

Аппулеи Децианы 
 Гай Аппулей Дециан — народный трибун в 99 или 98 году до н. э.;
 Гай Аппулей Дециан — субскриптор (дополнительный обвинитель) наместника Азии Л. Флакка в 59 до н. э.;
 Гай Аппулей Дециан — посредник в переговорах между городами Пергам и  (Малая Азия). Возможно, одно лицо с предыдущим.

Аппулеи Сатурнины 

 Гай Аппулей Сатурнин — один из пяти членов комиссии сената, посланной в 168 году до н. э. для участия в переговорах между  и ;
 Луций Аппулей Сатурнин — претор в 166 до н. э.;
 Луций Аппулей Сатурнин — народный трибун в 103 и 100 гг.;
 Гней Аппулей Сатурнин — квестор около 60 и член авгуральной коллегии в 54 годах до н. э.

См. также 
 Список плебейских родов Древнего Рима

Примечания

Литература 
 

 
Древнеримские роды